В группе A разыгрывались четыре путевки в стадию плей-офф Евролиги 2016/2017.

Турнирная таблица

Результаты

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

10 тур

11 тур

12 тур

13 тур

14 тур

Ссылки 
 

Женская Евролига
2016 год в баскетболе
2017 год в баскетболе